Big Eagle Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Big Eagle Creek (Oklahoma), Fluss im Le Flore County, Bundesstaat Oklahoma  
 Big Eagle Creek (Tennessee), Fluss im Overton IsleCounty, Bundesstaat Tennessee